Tucupita peut désigner :

Toponymes

Tucupita : l'une des quatre municipalités de l'État de Delta Amacuro ;
 Tucupita : ville, chef lieu de la municipalité de Tucupita et capitale de l'État de Delta Amacuro ;
 Tucupita : une ancienne division territoriale créée en 1901, dépendant du Territoire fédéral Delta Amacuro, aujourd'hui dans l'État de Delta Amacuro ;
 Tucupita : une ancienne division territoriale créée en 1940, constituant l'un des trois départements du Territoire fédéral Delta Amacuro, aujourd'hui dans l'État de Delta Amacuro.

Homonymie de toponyme